Nuno Ribeiro é um autor e roteirista português. Foi professor e participou em algumas obras publicadas pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no âmbito da Comissão Nacional Para As Comemorações Dos Descobrimentos Portugueses. Licenciado em História pela Universidade Nova de Lisboa, trabalha esde 1997 em Comunicação Social, tendo desempenhado diversos cargos de chefia e edição. Em 2007, escreveu a série de televisão O Quinto Poder para a Rede Record.

Escritores de Portugal